Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Kevin Curren e Steve Denton 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Sandy Mayer (semifinali)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)

 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (semifinali)
 Francisco González /  Matt Mitchell (quarti di finale)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1985